Чемпионат Европы по футболу 1993 среди юношей до 16 лет — одиннадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Турции с 26 апреля по 8 мая 1993 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Польши.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 31 команда выявила 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Кипра — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Турции в 1993 году
Международные соревнования по футболу в Турции
Апрель 1993 года
Май 1993 года
футбол юноши
Чемпионаты Европы в Турции